Коали́ция (от  — союз):
 Коалиция — союз, объединение государств, политических партий и тому подобное для достижения определённой цели.
 Коалиция, в теории игр — либо сторона, принимающая решения в конфликте (коалиция действия), либо сторона, отстаивающая интересы (коалиция интересов).

См. также 
 Коалиция-СВ — российская самоходная артиллерийская установка класса самоходных гаубиц.